Twice (gospelduo),  een Nederlands gospelduo
 Twice (band), een Zuid-Koreaanse meidengroep